Mounk ist der Familienname folgender Personen:

 Alicja Mounk (* 1947), deutsche Dirigentin
 Yascha Mounk (* 1982), US-amerikanischer und deutscher Historiker und Journalist